Сольбаккен () — норвежская фамилия.

Известные носители:
 Сольбаккен, Столе (род. 1968) — норвежский футболист и футбольный тренер.
 Сольбаккен, Ховард (род. 1973) — норвежский лыжник, призёр чемпионата мира и этапов Кубка мира.
 Сольбаккен, Эрик (род. 1984) — норвежский телеведущий.
 Сольбаккен, Ола (род. 1998) — норвежский футболист.
 Сольбаккен, Маркус (род. 2000) — норвежский футболист.